Zeitgeist je německý výraz, který znamená přibližně „duch doby“. Výraz se používá ve více významech:

 Zeitgeist – album skupiny The Smashing Pumpkins
 GNOME Zeitgeist – název služby, která se používá k záznamům aktivit uživatele v prostředí GNOME
 Série dokumentárních filmů od Petera Josepha a na nich založené Hnutí Zeitgeist
 Zeitgeist: The Movie (2007)
 Zeitgeist: Addendum (2008)
 Zeitgeist: Moving Forward (2011)